Royena macrocalyx är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Louis August Maximilian Gürke. Royena macrocalyx ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
macrocalyx